Oligobrachia är ett släkte av ringmaskar. Oligobrachia ingår i familjen skäggmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skäggmaskar
Oligobrachia